Сухиничи () град је у Русији у Калушкој области.

Становништво

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

Градови у Калушкој области
Википројект географија/Насеља у Русији